Хунн Хсетт Хан (родился 5 июня 1997 года) — бирманский бизнесмен, продюсер конкурса красоты и бывший победитель конкурса красоты Mister Grand Myanmar 2018 года.

Ранняя жизнь и карьера 
Кхун родился 5 июня 1997 года в Магуэе, Мьянма. Учился в Мандалайском университете.

В 2018 году Кхунн ростом 6 футов участвовал в Mister Grand International Contest 2018, который проходил в Маниле, Филиппины, с 19 по 30 сентября 2018 года. Он финишировал в шестерке лучших и выиграл специальный титул Mister Grand Sports. Посол. В прошлом обладательница титула она участвовала в конкурсе красоты с 2016 по 2017 год. В 2018 году она была автором и основательницей международного конкурса Miss Crystal Angel. Конкурс Miss Crystal Angel был впервые проведен в Мандалае, Мьянма, 10 ноября 2019 года, где был коронован Laddaphone Psv.He also started his own beauty pageant franchise, Mrs Grand.Hij begon ook zijn eigen schoonheidswedstrijd-franchise, mevrouw Grand. Nu is hij sinds 2020 de nationale directeur van Miss Supranational Myanmar.

Примечания 

Персоналии:Мьянма